Jucurutu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jucurutu (ort), Rio Grande do Norte, 
 Jucurutu (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar